Вацлав II (Праг, 1137 - , 1192) је био краљ . Био је син Собјеслав I Пшемисл и Аделаида од Угарске.

Породично стабло 

Рођени 1137.
Умрли 1192.
Пшемисловићи
Војводе Чешке